Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2012 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2012 i London. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS. 

Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2012, listade för varje gren.

Medaljfördelning 
Ländernas placering i listan avgörs av:

 Antal guldmedaljer.
 Antal silvermedaljer.
 Antal bronsmedaljer.
 Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).
 
Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst, tryck på kolumnens pilknapp för att välja sorteringsordning.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delas det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom kommer vissa placeringar delats mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.

Externa länkar 
 Medal count, Official London 2012 website

2012
Olympiska sommarspelen 2012